Bongard bezeichnet:

 Bongard, Ortsgemeinde im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Bongard (Illinois), Ort im Champaign County, Illinois, Vereinigte Staaten

Bongard ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf-Eugen Bongard (1929–2018), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer, Experte für Verkehrserziehung
 Amber Bongard (* 1997), deutsche Schauspielerin
 August Gustav Heinrich von Bongard (1786–1839), deutscher Botaniker
 Hans Bongard (1880–1946), Saarbrücker Stadtschulrat
 Heinz Werner Bongard (* 1944), deutscher Bodybuilder
 Hermann Bongard († 1721), deutscher Büchsenmacher und Eisenschneider
 Isabel Bongard (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Johann Heinrich Bongard (1799–1857), deutscher Augenarzt, Autor der ersten Schrift über das Neandertal
 Johann Hugo von dem Bongard zu Paffendorf (1743–1789), Domherr in Münster
 Katrin Bongard (* 1962), deutsche Künstlerin und Schriftstellerin
 Matthias Bongard (* 1961), Rundfunk- und Fernsehmoderator
 Mechtildis von Bongard (14. Jhd.), Äbtissin der Reichsabtei Burtscheid bei Aachen
 Michail Moissejewitsch Bongard (1924–1971), sowjetischer Kybernetiker
 Oscar Bongard (1872–1935+), deutscher Militärintendant
 Stefan Bongard (* 1981), deutscher Fußballspieler
 Willi Bongard (1931–1985), deutscher Kunst- und Wirtschaftsjournalist und Publizist
 Xaver Bongard (1963–1994), Schweizer Alpinist, Eiskletterer und BASE-Jumper

Siehe auch:
 Bongart
 Bongardt